Кашёу или Кашеу (в верховье — Фарим; ) — река в северной части Гвинеи-Бисау.

Длина реки составляет около 257 км. На протяжении примерно 100 км от устья является доступной для судов тоннажем до 2000 тонн

Истоки Кашёу находятся вблизи северной границы Гвинеи-Бисау. Она течёт на запад, через город Фарим и расширяется в устье. На левом берегу находится порт Кашёу. Впадает в залив Суль Атлантического океана на северо-западе страны.

В эстуарии реки широко представлены экосистемы мангровых зарослей, для охраны которых в 2000 году был создан национальный парк (). В 2015 году эта территория внесена в список водно-болотных угодий мирового значения Рамсарской конвенции.

Примечания 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Африка)
Реки Гвинеи-Бисау